Puurmani se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Puurmani, comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia

Localități
 Puurmani, târgușor (alevik) în comuna Puurmani (Estonia), reședința comunei.